Tomáš Petříček ist der Name folgender Personen:

* Tomáš Petříček (Kanute) (* 1963), tschechoslowakischer Slalomkanute
 Tomáš Petříček (Politiker) (* 1981), tschechischer Politiker